Boschetto ima više značenja:
 Boschetto, Ancona
 Boschetto, Asti
 Boschetto, Avellino
 Boschetto, Bologna
 Boschetto, Cremona
 Boschetto, Ferrara
 Boschetto, Latina
 Boschetto, Mantua
 Boschetto, Massa-Carrara
 Boschetto, Padova
 Boschetto, Parma
 Boschetto, Pavia
 Boschetto, Torino
 Boschetto, Venezia
 Boschetto, Verona